Il singolare del torneo di tennis Copa Sevilla 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Mutis che ha battuto in finale Albert Portas 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Albert Montañés (primo turno)
 Luis Horna (secondo turno)
 Albert Portas (finale)
 Olivier Mutis (Campione)

 Joan Balcells (semifinali)
 Nicolas Coutelot (primo turno)
 Galo Blanco (primo turno)
 Álex Calatrava (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Sevilla 2002